Néthen (dorp in België), een dorp in Waals-Brabant
Néthen (rivier), een rivier in België
Nethen (dorp in Duitsland), een dorp in Nedersaksen
Twee Nethen of Beide Nethen, een voormalig Frans departement in de Nederlanden